Paradrina scotoptera är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Püngeler 1914. Paradrina scotoptera ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
scotoptera